Vallecchia steht für:
 eine Fraktion der Gemeinde Pietrasanta, Provinz Lucca, Italien
 eine Fraktion der Gemeinde Castelnuovo Magra, Provinz La Spezia, Italien